O mat12 é uma competição de matemática para alunos do ensino secundário.

Ver também
 PmatE

Ligações externas
 Site Oficial da Edição de 2006 do mat12
 Site Oficial do PmatE

Competições matemáticas
Ciência e tecnologia em Portugal